Een eigenschap of kenmerk is een verschijnsel dat typisch is voor een bepaalde persoon, voorwerp of zaak. De termen attribuut en kwaliteit worden soms in een vergelijkbare betekenis gebruikt voor objecten, voorwerpen, activiteiten of concepten.

Organisme 
Eigenschappen van organismen worden deels genetisch (erfelijke en aangeboren eigenschappen) en deels door het milieu bepaald. Bij mensen en dieren wordt vaak van een karakter gesproken dat door een samenstel van eigenschappen wordt bepaald.

Afgeleide 

 Eigenschapsnaam, de namen die direct verwant zijn aan eigenschappen van mensen, zowel psychisch als fysisch

Wetenschap

Materialen en stoffen 
Materiaaleigenschappen zijn bedoeld als eigenschappen van stoffen en worden onder anderen ingedeeld in chemische en fysische eigenschappen. 

 Materiaaleigenschappen, eigenschappen waarmee materialen kunnen worden vergeleken met elkaar
 Chemische stofeigenschappen, stofeigenschappen die duidelijk worden tijdens een chemische reactie
 Fysische stofeigenschappen, meetbare materiaaleigenschappen die kunnen veranderen, zonder de chemische samenstelling te veranderen of te vernietigen

Wiskunde, logica en filosofie 

 Constant (eigenschap), begrip uit de exacte wetenschap dat onveranderlijkheid uitdrukt
 Eigenschap (filosofie)
 Uniforme eigenschap

Synoniem 

 Attribuut
 Kenmerk
 Kwaliteit (eigenschap)
Metafysica

Wetenschap